Barrage de Çubuk peut faire référence au :
 barrage de Çubuk I mis en service en 1936, proche de la ville d'Ankara ;
 barrage de Çubuk II mis en service en 196, en amont du barrage de Çubuk I.